Marek Emiliusz Lepidus (ok. 230 p.n.e.-152 p.n.e.) – konsul w roku 187 p.n.e.  
Marek Emiliusz Lepidus (ok. 121 p.n.e.-77 p.n.e.) konsul w roku 78 p.n.e - ojciec triumwira Marka Emiliusza Lepidusa  
Lucjusz Emiliusz Lepidus Paullus - konsul w roku 50 p.n.e. brat triumwira  Marka Emiliusza Lepidusa  
 Marek Emiliusz Lepidus (89 p.n.e.-13 p.n.e.) – triumwir (II triumwirat)
 Marek Emiliusz Lepidus (zm. 39) – szwagier cesarza Kaliguli